Felipe, Príncipe de Hesse-Kassel (Offenbach del Meno, 6 de noviembre de 1896 - Roma, 25 de octubre de 1980), fue Jefe de la Casa de Hesse-Kassel desde 1940; se convirtió en jefe de la Casa unificada de Hesse a la muerte de su primo segundo Luis de Hesse-Darmstadt en 1968.

Nacimiento y juventud 
Felipe nació en el castillo de Rumpenheim en Offenbach, fue el tercer hijo del príncipe Federico Carlos de Hesse-Kassel, y de su esposa, la princesa Margarita de Prusia (hermana del emperador alemán Guillermo II). Felipe tenía un hermano gemelo Wolfgang (1896-1989), así como dos hermanos mayores, Federico (1893-1916) y Maximiliano (1894-1914) muertos durante la Primera Guerra Mundial; y dos hermanos menores también gemelos: Ricardo (1901-1943) y Cristóbal de Hesse-Kassel (1901-1943), muertos durante la Segunda Guerra Mundial. 

En 1910, fue enviado a Inglaterra para asistir a una escuela en Bexhill-on-Sea. Después de regresar a Alemania siguió sus estudios en Frankfurt y en Potsdam. Fue el único de sus hermanos que no asistió a una academia militar.

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Felipe se alistó en el Regimiento de Hesse, junto con su hermano mayor, Maximiliano. Ambos sirvieron en Bélgica donde Maximiliano murió en octubre de 1914. Entre 1915 y 1916, Felipe sirvió en el frente oriental en lo que hoy es Ucrania. Alcanzó el grado de teniente (un rango muy bajo teniendo en cuenta su origen noble) y fue el principal responsable de la adquisición de municiones. En 1917, se desempeñó en la Línea Sigfrido, antes de regresar a Ucrania, donde fue herido. En 1916 su hermano Federico murió y Felipe se convirtió en el segundo en línea para suceder a su tío como jefe de la Casa de Hesse.
 
En octubre de 1918, el padre de Felipe fue elegido rey de Finlandia. Se pretendía que Felipe sucediera a su padre como jefe de la Casa de Hesse, mientras que su hermano gemelo Wolfgang sería el heredero del trono finlandés. Los planes para una monarquía finlandesa fracasaron con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, finalmente Finlandia se convirtió en una república en julio de 1919.

Después de la guerra, Felipe se alistó en el Übergangsheer (el Ejército de Transición), que tuvo éxito en la defensa contra la acción comunista y socialista. Entre 1920 y 1922, estudió en la Universidad Técnica de Darmstadt, donde estudió historia del arte y arquitectura. Durante sus estudios hizo varias visitas a Grecia, donde su tía la princesa Sofía de Prusia era la esposa del rey Constantino I de Grecia. En 1922, abandonó la universidad sin completarla y tomó un trabajo en el Kaiser-Friedrich-Museum de Berlín. Al año siguiente, se trasladó a Roma, donde usó sus conexiones aristocráticas para establecerse como un exitoso diseñador de interiores.

Matrimonio y descendencia 
Se casó con la princesa Mafalda de Saboya, hija del rey Víctor Manuel III de Italia, el 23 de septiembre 1925 en el Castillo de Racconigi, cerca de Turín. La pareja tuvo cuatro hijos:
 Príncipe Mauricio, landgrave de Hesse (1926-2013).
 Príncipe Enrique Guillermo Víctor Constantino Francisco (1927-1999).
 Príncipe Otón Adolfo (1937-1998).
 Princesa Isabel Margarita (nacida en 1940).

Participación en el partido nazi 
Mientras vivió en Italia, Felipe se impresionó por el fascismo. A su regreso a Alemania en octubre de 1930, se unió al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. En 1932, se unió a las tropas de asalto (S.A. conocida comúnmente como los camisas pardas) y, al año siguiente, su hermano menor Cristóbal se unió a la Schutzstaffel (SS). Poco después sus otros dos hermanos también se unieron las SA. A través de su afiliación al partido, Felipe se convirtió en amigo de Hermann Göring. 

Tras el nombramiento de Adolf Hitler como canciller alemán el 30 de enero de 1933, Felipe fue nombrado gobernador del Estado de Hesse-Nassau. Con el éxito electoral del partido político de Hitler, también se convirtió en un miembro del Reichstag y de la Staatsrat prusiano. Felipe jugó un papel importante en la consolidación del Estado Nacional Socialista en Alemania. Introdujo otros aristócratas al movimiento nacionalsocialista y, como yerno del rey de Italia, sirvió de intermediario entre Hitler y Benito Mussolini. También actuó como agente de arte para Hitler en Italia.

Como gobernador de Hesse-Kassel, Felipe fue cómplice en el programa T-4 Eutanasia. En febrero de 1941, Felipe firmó el contrato de colocar el sanatorio de la Clínica Hadamar a disposición del Ministerio del Interior del Reich. Más de 10.000 personas con enfermedades mentales fueron asesinadas allí. En 1946, Philipp fue acusado de asesinato, pero los cargos fueron retirados. 
A medida que la guerra avanzaba, la actitud de las autoridades nacionalsocialistas hacia los miembros de las casas principescas alemanas cambiaron. Si bien en un primer momento, habían estado muy contentos de usar los apellidos históricos para reforzar el apoyo popular, ahora eran despreciados por los jerarcas del nazismo. 

A finales de abril de 1943, se le ordenó a Felipe presentarse al cuartel general de Hitler, donde permaneció la mayor parte de los próximos cuatro meses. En mayo de 1943, Hitler emitió el "Decreto sobre los hombres conectados internacionalmente", declarando que los príncipes no podían ocupar cargos en el Partido, el Estado o las fuerzas armadas. El arresto de Mussolini por parte de Víctor Manuel III en julio de 1943 hizo de la posición de Felipe aún más difícil. Hitler creía que Felipe y su familia fueron cómplices en la caída de Mussolini.

El 8 de septiembre de 1943, Felipe fue arrestado y enviado al campo de concentración de Flossenbürg. Fue puesto en confinamiento solitario y no se le permitió ningún contacto con el mundo exterior. Recibió, sin embargo, ciertos privilegios: pudo vestir de civil y comer la misma comida que a los guardias. Su esposa Mafalda de Saboya fue detenida y puesta bajo custodia militar en Roma. Posteriormente fue enviada a Múnich y Berlín para ser interrogados y luego fue dirigida a un campo de concentración en Buchenwald, que se encontraba al lado de una fábrica de armamentos. En agosto de 1944, la fábrica fue bombardeada por los aliados. Mafalda fue gravemente herida y murió algunos días más tarde. 

Mientras los aliados avanzaron hacia Alemania en abril de 1945, Felipe fue trasladado al campo de concentración de Dachau. Después de solo diez días, fue transferido al Tirol, junto con unos 140 otros presos prominentes, donde fue detenido por las tropas estadounidenses el 4 de mayo de 1945 en Niederdorf.

Muerte 
A causa de su anterior cargo como gobernador de Hesse-Nassau, Felipe fue enviado a un centro de detención en la isla de Capri, aunque fue posteriormente puesto en libertad. 
En 1940 sucedió a su padre como jefe de la Casa de Hesse. En 1968, tras la muerte de su primo segundo, el príncipe Luis de Hesse-Darmstadt, heredó los derechos sobre la Casa de Hesse-Darmstad. Con esta unión Felipe se convirtió en el jefe de toda la Casa de Hesse. Luis de Hesse-Darmstadt había adoptado nominalmente al hijo de Felipe, Mauricio, que en ese momento heredó las propiedades de su pariente, incluyendo notables colecciones culturales. Felipe de Hesse-Kassel murió en Roma, Italia, en 1980.

En la ficción 
En el año 2006 se realizó en Italia un telefilme sobre la vida de la princesa Mafalda de Saboya, titulado Mafalda de Saboya. El coraje de una princesa. Su papel estuvo interpretado por el actor Johannes Brandrup.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Reino de Italia, 1928).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia, 1928).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Reino de Italia, 1928).

Ancestros

Referencias 

Príncipes Electores de Hesse
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Nobleza LGBT
Fallecidos en Roma
Nacidos en Offenbach del Meno